Ле́онхард () — немецкое мужское имя, а также фамилия. Имя образовано от древневерхненемецких слов — le(w)o, что означает «лев», и harti — «твёрдый, смелый, мужественный». Также встречается форма имени Leonhardt.

Варианты имени: Hartl (Бавария), Harti (Бавария), Leinhart, Lennartz, Lennert, Lennet, Lennarz.

Носители 
 Леонха́рд Ри́хардович Ме́рзин — эстонский советский актёр театра и кино
 Леонхард, Йенц — датский и немецкий музыкант

См. также 
 Леонард

Ссылки 
 

Немецкие мужские имена